Grasshopper («saltamontes» en inglés) puede hacer referencia a:
 Grasshopper, banda cantopop de Hong Kong (1985-presente).
Grasshopper, cóctel originario del sur de EE. UU. con crema de menta, crema de cacao y crema de leche.
 Grasshopper, séptimo álbum de estudio del músico estadounidense JJ Cale (1982).
Grasshopper 3D™, lenguaje de programación visual para programar algoritmos generativos.
Grasshopper Club Zúrich, club deportivo de la ciudad suiza de Zúrich.
Grasshopper Manufacture, empresa de desarrollo de video juegos japonesa.
 Grasshopper Township, municipio de Kansas, Estados Unidos.
 The Grasshopper Experiment, capítulo de la serie The Big Bang Theory.